Josef Richard Vilímek může být:

 Josef Richard Vilímek (1835) – pražský nakladatel žijící v letech 1835–1911, otec
 Josef Richard Vilímek (1860) – pražský nakladatel žijící v letech 1860–1938, syn
 Nakladatelství a tiskárna Josef R. Vilímek – pražské nakladatelství

Rozcestníky - jméno